Kaubi (Rõuge), een plaats in de Estlandse gemeente Rõuge
 Kaubi (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Kaubi (Tõrva), een plaats in de Estlandse gemeente Tõrva